Der Rajon Kolomyja (ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons ist die Stadt Kolomyja.

Geographie 
Auf einer Fläche von 2480 km² leben etwa 270.000 Einwohner (Stand: 2021), der Rajon grenzt im Nordosten an den Rajon Iwano-Frankiwsk, im Nordosten an den Rajon Tschortkiw (in der Oblast Ternopil), im Osten an den Rajon Tscherniwzi (in der Oblast Tscherniwzi), im Südosten an den Rajon Wyschnyzja (Oblast Tscherniwzi), im Südwesten an den Rajon Kossiw sowie im Westen an den Rajon Nadwirna.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung durch die Rote Armee 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon um die Gebiete von Rajon Sabolotiw, Rajon Otynija sowie Teilen des Rajon Lantschyn und des Rajon Jabluniw erweitert, am 4. Januar 1965 wurde der Rajon dann wieder verkleinert und besteht seither in den heutigen Dimensionen, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Horodenka und Snjatyn sowie der bis Juli 2020 unter Oblastverwaltung stehenden Stadt Kolomyja.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 13 Hromadas (3 Stadtgemeinden, 5 Siedlungsgemeinden und 5 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 3 Städte
 5 Siedlungen städtischen Typs
 182 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Kolomyja
 Stadtgemeinde Horodenka
 Stadtgemeinde Snjatyn
 Siedlungsgemeinde Hwisdez
 Siedlungsgemeinde Otynija
 Siedlungsgemeinde Petschenischyn
 Siedlungsgemeinde Sabolotiw
 Siedlungsgemeinde Tschernelyzja
 Landgemeinde Korschiw
 Landgemeinde Matejiwzi
 Landgemeinde Nyschnij Werbisch
 Landgemeinde Pidhajtschyky
 Landgemeinde Pjadyky

Zuvor waren es 2 Siedlungsratsgemeinden, 1 Siedlungsgemeinde, 27 Landratsgemeinden und 3 Landgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 3 Siedlungen städtischen Typs
 78 Dörfer
 2 Siedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Kolomyja